389 км, 389-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 389 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Архангельская область). Код 280519.
 389 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Тамбовская область). Код 603911.
 389 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Воронежская область). Код 605033.